Le Championnat du monde de vitesse moto 2014 est la  du championnat du monde de vitesse moto organisé par la FIM.

Repères de début de saison 
Ces championnats désignent trois catégories, toutes dotées de moteurs quatre-temps :
 MotoGP, avec des moteurs de 
 Moto2, avec des moteurs de 
 Moto3, avec des moteurs de 

Les points sont attribués au 15 premiers de chaque Grand Prix. Les pilotes doivent obligatoirement terminer le Grand Prix pour obtenir les points.

Calendrier des courses

MotoGP

Règlement 

Le règlement de la catégorie MotoGP change à partir de cette nouvelle saison. La catégorie CRT laisse la place à une nouvelle catégorie dite «  ». Celle-ci concerne toutes les motos autres que les quatre motos officielles que chaque constructeur peut engager. 

Cette catégorie Open n'est pas soumise aux mêmes contraintes que celles des motos officielles :

 Le  ECU MotoGP (Unité de contrôle électronique), mis au point par Magneti Marelli, est obligatoire pour la catégorie Open. Les motos d'usines, bien que devant elles aussi utiliser l'ECU MotoGP, peuvent elles utiliser leurs propres logiciels, notamment pour le contrôle du moteur et de la partie-cycle.
 Les motos de la catégorie Open disposent  de carburant par course, contre 20 aux motos officielles.
 Les pilotes de la catégorie Open peuvent utiliser douze moteurs sur l'ensemble de la saison, contre cinq aux pilotes officiels. Ces cinq moteurs sont également gelés avant le premier Grand Prix, ce qui n'est pas le cas de la catégorie Open.

De même, les possibilités de choix de pneumatiques sont différentes entre les deux catégories : les pilotes de la classe Open recevront un pneu arrière plus tendre que ceux des motos d'usines.

Participants 
Une première liste provisoire des engagés a été révélée par la Fédération internationale de motocyclisme le 20 novembre 2013. Une nouvelle liste, mise à jour, a été communiquée le 28 février 2014.

Résultats en Moto GP

Classements des pilotes 
 Les pilotes marqués en bleu sont éligibles pour le titre de Rookie de l’année.

Classement des constructeurs

Moto2

Participants

Résultats en Moto 2

Classements des pilotes

Classement des constructeurs

Moto3

Participants

Résultats en Moto 3

Classements des pilotes

Classement des constructeurs

Notes et références

Liens externes 
 
 Page officielle site de la FIM

Championnat du monde de vitesse moto

Vitesse moto